Noureddine Naybet (Casablanca, 1970. február 10. –) marokkói válogatott labdarúgó.

Fordítás
 

1970-ben született személyek
Élő személyek
A Nantes labdarúgói
A Sporting labdarúgói
A Deportivo de La Coruña labdarúgói
A Tottenham labdarúgói
Marokkói labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az 1994-es világbajnokság labdarúgói
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói